Vsévolod (Всеволод) es un nombre ruso de varón. No se conoce con certeza su etimología: una de las posibilidades es que provenga de las raíces eslavas 'vus' (todos) y 'vld' (gobernar) y significa 'señor de todo' (o 'de todos'), mientras que la otra apunta a una relación con el nombre germánico Osvaldo. El patronímico ruso de Vsévolod es Vsévolodovich.

Estas son algunas personas llamadas Vsévolod:

Dirigentes antiguos 
 Vissavald, rey (nórdico antiguo: konungr) vikingo de Garðaríki en el siglo X
 Vsévolod I de Kiev (1030-1093), Gran Príncipe de Kiev.
 Vsévolod II de Kiev (f. 1146), Gran Príncipe de Kiev.
 Vsévolod III Yúrievich (1154-1212), Gran Príncipe de Vladímir.
 Vsévolod IV de Kiev (f. 1215), Gran Príncipe de Kiev y Príncipe de Chernigov.

Tiempos modernos 
 Vsévolod Bobrov (1922-1979), jugador ruso de hockey.
 Vsévolod Merkúlov (1895-1953), jefe soviético del NKGB.
 Vsévolod Meyerhold (1874-1940), director de teatro ruso.
 Vsévolod Pudovkin (1893-1953), director de cine soviético.
 Vsévolod Soloviov (1849-1903), novelista histórico ruso.
 Vsévolod Yákovlev (1895-1974), militar soviético

Nombres rusos
Nombres masculinos
Nombres eslavos